Chungkingosaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores quadrupèdes de petite taille de l'infra-ordre des stégosauriens qui vécut en Chine durant le Jurassique supérieur, à l'Oxfordien, soit il y a environ entre  (millions d'années).

L'espèce type et seule espèce rattachée au genre, Chungkingosaurus jiangbeiensis, a été nommée et décrite par Dong Zhiming  en 1983.

Le genre est basé sur l'holotype CV 00206 retrouvé dans la partie supérieure de la formation géologique de Shaximiao près de Chongqing.

Étymologie 
Le nom nom générique Chungkingosaurus vient du nom de la municipalité de « Chongqing » () de la République populaire de Chine dans laquelle les fossiles ont été découverts, et du grec ancien  (« lézard ») pour signifier « lézard de Chongqing ».

Le nom spécifique, jiangbeiensis, se réfère au district de Jiangbei de la municipalité de Chongqing.

Description 
Chungkingosaurus était un stégosaurien de taille moyenne. Sa longueur maximale est estimée à , soit  moins que celle de ses cousins Stegosaurus ou Dacentrurus.

Comme tous les stégosauriens, il possède une petite tête allongée, un long cou et un dos couvert d'une probablement double rangée de plaques osseuses plus ou moins pointues qui s'étendent sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Ces plaques et ces pointes ne sont pas reliées à la colonne vertébrale, mais imbriquées dans une peau épaisse.

Le bout de sa queue porte 8 pointes :
 un groupe de trois paires de grandes pointes coniques, dirigées vers le haut, mais obliquement ;
 à l'extrémité de sa queue, une autre paire de pointes effilées, horizontales et légèrement obliques par rapport à l'axe de la queue. 

Cette arme défensive est appelée de façon informelle un « thagomizer ». Avec ses huit pointes, le « thagomizer » de Chungkingosaurus a été surnommé « la pelote à épingles  » par le paléontologue G. S. Paul.

Classification 
Chungkingosaurus a été d'abord classé chez les Stegosaurinae. En 2006, S. Maidment et G. Wei considèrent qu'il est un Stegosauria basal. En 2008, il est classé chez les Huayangosauridae.

Les analyses cladistiques réalisées en 2009 et 2010, respectivement par O. Mateus  et S. Maidment  montrent des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié.

Chungkingosaurus est un stégosaurien assez primitif associé en groupe frère avec le genre Huayangosaurus dans la famille des Huayangosauridae :

Dans la culture populaire

Jeux vidéo 
 Chungkingosaurus apparait dans le jeu de gestion Jurassic World Evolution (2018).

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Huayangosaurus

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Asie
Stegosauria
Taxon fossile décrit en 1983